Navillod ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Navillod (* 1955), französischer Skifahrer
 Mauro Navillod, italienischer Biathlet